Wertz ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Wertz (1945–2020), deutscher Journalist und Buchautor
 David Frederick Wertz († 2013), US-amerikanischer Bischof
 George M. Wertz (1856–1928), US-amerikanischer Politiker
 Hans Wertz (1922–2012), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Harald Wertz (* 1947), deutscher Informatiker
 Julie Strathmeyer-Wertz (1898–1989), deutsche Malerin und Zeichnerin
 Rudolf Wertz (1909–1966), österreichischer Arzt und Gerechter unter den Völkern

Siehe auch:
 Werz